Momo peut désigner :

Toponymie

Cameroun 
 Momo, un département du Cameroun.

Italie 
 Momo, une ville d'Italie.

Personnalités

Patronyme 
 Alessandro Momo (1953-1974), acteur italien.

Pseudonyme 
Momo est le pseudonyme de :
 Momo Hirai, dite Momo, chanteuse japonaise membre du groupe Twice
 Momo, diminutif du footballeur espagnol Jerónimo Figueroa
 Momo, ancien pseudonyme de Pierre Aucaigne

Musique 
 Momo!, groupe de rock alternatif mexicain, originaire de Tabasco

Littérature et bande dessinée 
 Momo, roman de Michael Ende
 Momo, bande dessinée de Frank Margerin

Cinéma et télévision 
 Momo, film de Johannes Schaaf sorti en 1986, adapté du roman de Michael Ende
 Momo alla conquista del tempo, long-métrage d'animation d'Enzo D'Alò de 2001 adapté du roman de Michael Ende
 Momo,  téléfilm de Jean-Louis Bertuccelli de 1992
 Momo, un film franco-belge de Sébastien Thiéry, sorti en 2017

Gastronomie 
 Momo, ravioli fourré cuit à la vapeur ou frit, d'origine tibétaine

Personnages 
 Momo Hinamori, personnage de Bleach
 Momo,  personnage secondaire d'Avatar, le dernier maître de l'air
 Momo, un personnage de La Vie devant soi, d'Emile Ajar (Romain Gary)
 Rei Momo, un personnage récurrent des carnavals brésiliens et colombiens
Momo Yaoyoruzu, un personnage de l'anime My Hero Academia

Informatique 
 Momo, voix de synthèse dans le logiciel Utau
 Momo Challenge, série de défis proposée par un personnage effrayant au sourire démoniaque et aux yeux exorbitants sur l'application de messagerie Whatsapp

Automobile et design 
 MOMO, marque italienne de pièces d'automobile et d'accessoires fondée en 1964 par Giampiero Moretti
 MOMO Design, société de design et de style issue de la précédente et fondée en 1981, aujourd'hui indépendante

Autres 
 Momo, pièce de théâtre de Sébastien Thiéry
 Momo, manga de Mayu Sakai